Маскингум () — американский топоним:

 Маскингум — река в юго-восточной части штата Огайо, США
 Маскингум — административно-территориальный округ в штате Огайо, США